La  du Championnat d'Europe de football féminin des moins de 19 ans est un tournoi de football féminin organisé en Hongrie du 20 au 31 juillet 2005. 

Le titre est remporté par la Russie qui s'impose aux tirs au but 6-5  en finale contre la France (2-2 à l'issue de la prolongation).

Équipes participantes 

 , pays organisateur

Stades 

 Zalaegerszeg
 Papa
 Bük
 Andrashida

Phase finale

Premier tour

Groupe A

Groupe B

Demi-finales

Finale 

2005
Football en 2005
Compétition de football en Hongrie